Vargula ist der Name:
 zweier Dörfer in Thüringen zwischen Bad Langensalza und Erfurt, siehe Großvargula und Kleinvargula (Ortsteil von Herbsleben)
 eines Adelsgeschlechts aus Großvargula, siehe Schenk von Vargula
 des biolumineszenten Ostrakoden (Muschelkrebses) Vargula hilgendorfii